Східний регіон — адмінодиниця Камеруну.
 Східний регіон — один з регіонів Республіки Македонії.
 Східний регіон — три найсхідніших райони Непалу.
 Східний регіон — східна частина Сінгапуру.

 Східний регіон — колишня адмінодиниця Мальти